Pétrola kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pétrola (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Pétrola (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar